TSR pode significar:

 A empresa de jogos de RPG, TSR, Inc..
 Sigla de Terminate and Stay Resident, técnica de programação para sistemas MS-DOS.
 Sigla da Télévision Suisse Romande - Televisão Suíça Romanda (francês)

Desambiguação